

Biografia 
Cugino dei fratelli Monti (Luis ed Enrique), aveva numerosi calciatori in famiglia:

Carriera 
Esordisce nel 1925 esordisce con lo Sportivo Dock Sud.

L'anno dopo passa al Temperley, con cui gioca quattro partite segnando due gol, ma il club viene squalificato dal campionato e tutte le presenze e reti dei suoi giocatori, Eusebio compreso, sono considerate nulle.

Quindi si trasferisce al Banfield, nel quale gioca 11 partite segnando due gol. Nel 1930 passa allo Sportivo Palermo, dove chiude la carriera .

Note